Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 16 февраля. Место проведения — конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 18:00 по местному времени (UTC+4).

Йорин тер Морс победила с новым рекордом катка и новым олимпийским рекордом. Голландки заняли 4 первых места.

Рекорды

Результаты 

 I — внутренняя дорожка, О — внешняя.

Ссылки 
Результаты на сайте ИСУ